Во́ткінс () — англійське і валійське патронімічне прізвище, що походить від прізвища Воткін (), яке у свою чергу пов'язане зі скороченою формою Ватт (Ват, ) популярного середньоанглійського особового імені Волтер ().

Відомі носії:
 Анна Воткінс (, уроджена Бебінґтон, ;  1983) — британська веслувальниця, олімпійська чемпіонка (2012).
 Генрі Джордж «Джино» Воткінс (; 1907—1932) — британський полярний дослідник — керівник трьох арктичних експедицій, першу з яких очолив у віці всього дев'ятнадцяти років.
 Дуг Воткінс (; 1934—1962) — американський джазовий контрабасист.
 Маргарет Воткінс (; 1884—1969) — канадська фотографка, відома своїм новаторським внеском у рекламну фотографію.
 Оллі Воткінс (;  1995) — англійський футболіст.
 Роджер Воткінс (; 1948―2007) — американський актор, сценарист, режисер, продюсер і монтажер.
 Сід Воткінс (; 1928—2012) — британський лікар-нейрохірург, професор.

Примітки